Уи́льям Те́йлор ():
 Тейлор, Билли (1921—2010) — американский джазовый пианист и композитор.  (1853—1928) — американский политик, 33-й губернатор Кентукки (1899—1900).
 Тейлор, Уильям Брокенбро младший (род. 1947) — американский дипломат, 6-й посол США на Украине (2006—2009).